Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2011 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 14 по 20 февраля.

Первым сеянным в одиночном разряде был швед Робин Сёдерлинг (№4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Робин Сёдерлинг выигрывает свой 3й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 9й за карьеру.
 Марин Чилич выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 9й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Робин Хаасе выигрывает свой первый в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Кен Скупски выигрывает свой первый в году и 3й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250

 Open GDF Suez de Marseille 2011

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Февраль 2011 года
2011